Kalpaks ist der Name von

 Alfons Kalpaks (* 1927), lettischer Autor
 Oskars Kalpaks (1882–1919), lettischer Offizier